Баста́ Гуру́евич Цыде́нов (26 марта 1952, кишлак Ховалинг, Ховалингский район, Кулябская область, Таджикская ССР, СССР) ― российский бурятский театральный актёр, Заслуженный артист Бурятской АССР (1989), Народный артист Республики Бурятия (2016), актёр Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева с 1978 года.

Биография 
Родился 26 марта 1952 года в кишлаке Ховалинг, Ховалингский район, Кулябская область, Таджикская ССР.

В 1976 году окончил режиссёрский факультет Восточно-Сибирского государственного института культуры. В 1978 году начал служить в Бурятском государственном академическом театре драмы имени Хоца Намсараева. Здесь сыграл более 50 ролей на бурятском и русском языках.

В 1990 году Цыденов исполнил главную роль Дамдина-ламы в спектакле «Дамдин-лама» (Б. Эрдынеев и Р. Бадмаев), за эту работу был награждён Государственной премией Республики Бурятия. Спектакль стал участником Всепольского театрального фестиваля в городе Еленя-Гура (Польша). В том же году блестяще сыграл главную роль Короля-оленя в спектакле «Король-олень» (К. Гоцци).

Затем учился на режиссёрских курсах и проходил стажировку при ГИТИСе в мастерской режиссёра Бориса Юхананова.

В 1995—1997 годах участвовал в театральном проекте «Белый Олень» режиссёра Бетина Воеводе (Германия). С 1999 года принимал участие в семинарах великого японского режиссёра-экспериментатора Тадаши Сузуки в Москве и Японии.

В 2006 году в Бурятском драматическом театре в качестве режиссёра поставил спектакль «Утиная охота» (А. Вампилов). На фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова в Иркутске (2007) за этот спектакль был удостоен диплома.

В 2008 году сыграл главную роль в постановке «Максар. Степь в крови» (по «Макбету» В. Шекспира). Спектакль был показан в Барнауле на фестивале «Сибирский транзит». Цыденов был удостоен диплома фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль». Спектакль был также выдвинут на соискание премии «Золотая маска», номинировался в пяти номинациях, в том числе «Лучшая мужская роль Макбет-Максар — Б.Цыденов».

В постановке «Путь к просветлению» исполнил сразу две главные роли — Отца Жамьяна и Эрдэни-ламы. В этой работе актёр раскрыл философско-буддийское толкование мира, заставляющее задумываться о смысле жизни: «человек рождается — свеча горит, человек умирает — свеча гаснет». В апреле 2010 года спектакль был включен в программу показа фестиваля «Золотая маска» в Москве.

В пьесе «Гроза» китайского драматурга Цао Юй) артист сыграл главную роль Пу Юаня, отца семейства, крупного предпринимателя. Эта постановка была включена в программу международного фестиваля, посвященный 100-летию великого драматурга, и в этом большая заслуга Басты Цыденова.

В мае 2012 года в премьере спектакля «Турандот» исполнил заглавную роль китайского императора Альтоума состоялась. Также Цыденов сыграл роль сына в фильме режиссёра Баира Дышенова «Наказ матери», показанном в рамках смотра короткометражных фильмов на кинофестивале в Каннах.

Театральные роли 
 Хоца Намсараев «Кнут тайши» — Тарба Жигжитов
 Афанасий Салынский «Барабанщица» — профессор
 Всеволод Вишневский «Оптимистическая трагедия» — матрос Балтийского флота
 Александр Вампилов «Провинциальные анекдоты» — скрипач Базильский
 Даширабдан Батожабай «Катастрофа» — Уйгур
 Чингиз Айтматов «Материнское поле» — Масалбек
 Александр Вампилов «Старший сын» — Бусыгин
 Александр Островский «На всякого мудреца довольно простоты» — Курчаев
 Алексей Арбузов «Иркутская история» — Виктор
 Цырен Шагжин «Будамшуу» — Елбой ноён
 Чингиз Айтматов «Буранный полустанок» — помощник
 Эмиль Брагинский «Сдается комната одинокому мужчине» — Дергачев
 Эврипид «Троянки» ― Гектор
 Гильерме Фигейредо «Эзоп или Лиса и виноград» ― Агностос
 Баир Эрдынеев, А. Первушин «Бык Шарлай и соболиная шуба»
 Николай Гоголь «Ревизор» — Почтмейстер
 Габриэль Гарсиа Маркес «Невероятная и грустная история про простодушную Эрендиру и ее жестокосердечную бабушку» ― Фотограф
 Карло Гольдони «Король олень» ― Король олень
 Карло Гоцци «Турандот» — Император Альтоум
 Цао Юй «Гроза» — Чжоу Пин

Роли в кино 
 1989 Возвращение Ходжи Насреддина ― Нойон Тарагай, отец Тимура
 2006 Синдикат ― эпизод
 2011 Наказ матери (короткометражный) ― сын

Примечания

Ссылки 
 БАСТА ЦЫДЕНОВ ОТКРЫВАЕТ ШКОЛУ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
 В Бурятии вышел в прокат долгожданный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
 Премьера! «Үхэжэ ядашаһан король»
 Баста Цыденов: «В творчестве надо рвать, уходить в глубину, в ширину, разрушать»
 Баста Цыденов, народный артист республики Бурятия
 Баста Цыденов

Родившиеся в Кулябской области
Выпускники Восточно-Сибирского ГИК
Персоналии:Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева
Выпускники ГИТИСа
Актёры СССР
Актёры России
Заслуженные артисты Бурятской АССР
Народные артисты Бурятии
Театральные режиссёры России